Łużok – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim, w sielsowiecie Łużok
 Łużok – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Zaborjewskoje rejonu diemidowskiego w obwodzie smoleńskim
 Łużok – wieś w Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie czerniweckim